Daggett Brook ist der Name folgender Gewässer in den Vereinigten Staaten:

 Daggett Brook (Piscataquis River), Maine 
 Daggett Brook (Masters Brook), Maine 
 Daggett Brook (Greenleaf Brook), Maine 
 Daggett Brook (Big Brook), Maine 
 Daggett Brook (Nokasippi River), Minnesota 
 Daggett Brook (Eagle Lake), Minnesota